Wimbledon bezeichnet:
 Wimbledon (London), einen Stadtteil von London
 Wimbledon (Wahlkreis), einen Wahlkreis für das britische Unterhaus
 Wimbledon Championships, ein Grand-Slam-Tennis-Turnier
 Wimbledon – Spiel, Satz und … Liebe, einen Spielfilm, der auf dem Tennisturnier basiert
 AFC Wimbledon, einen halbprofessionellen Fußballverein
 FC Wimbledon, einen ehemaligen Fußballverein
 Bahnhof Wimbledon, einen Bahnhof in London
 Wimbledon (North Dakota), eine Kleinstadt in den Vereinigten Staaten
 Wimbledon (Neuseeland), kleine Siedlung auf der Nordinsel von Neuseeland
 Wimbledon-Fall, einen Rechtsstreit vor dem Ständigen Internationalen Gerichtshof (StIGH) im Jahre 1923

Siehe auch:
 Edward Cecil, 1. Viscount Wimbledon